żebry – staropolski archaizm określający żebractwo
 Żebry – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Wąsosz 
 Żebry – kolonia w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Wąsosz 
 Żebry – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Kolno 
 Żebry – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Śniadowo 
 Żebry – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie Brzostowica

Zobacz też 
 Żebry-Kolonia
 Piętki-Żebry, Żebry Wielkie, Żebry-Chudek, Żebry-Falbogi,  Żebry-Kordy, Żebry-Laskowiec, Żebry-Ostrowy, Żebry-Perosy, Żebry-Stara Wieś, Żebry-Sławki, Żebry-Wiatraki, Żebry-Wierzchlas, Żebry-Żabin